The Seventh Day – film del 1909 diretto da David W. Griffith
 The Seventh Day – film del 1915 diretto da Will Louis
 The Seventh Day – film del 1922 diretto da Henry King
 Il settimo giorno – film del 2021 diretto da Justin P. Lange